Мэттью Томас «Мэтт» Лойески (; родился 24 июля 1985 года в Расине, штат Висконсин) — бельгийский и американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб АЕК.

Профессиональная карьера 
Первым профессиональным клубом для Лойески стал бельгийский «Окапи», за который он начал играть в 2007 году. В составе «Алстара» он был назван самым ценным игроком чемпионата Бельгии в 2009 году. Затем он перешёл в один из лидирующих клубов Бельгии «Остенде». Выступая за «Остенде» он дважды выигрывал Кубка Бельгии и дважды становился чемпионом Бельгии. В 2013 году второй раз был назван самым ценным игроком Кубка и чемпионата страны.

31 июля 2013 года он подписал контракт с греческим «Олимпиакосом». 16 ноября 2014 года продлил контракт с клубом до 2017 года.

Сборная Бельгии 
Лойески получил гражданство Бельгии в мае 2013 года, что позволило ему выступать за бельгийскую национальную сборную. Изначально планировалось, что он сыграет за свою новую страну на чемпионате Европы 2013 года, однако он пропустил этот турнир, получив травму незадолго до его начала.

Лойески дебютировал в финальных стадиях крупных турниров на Евробаскете 2015 года. По итогом турнира сборная Бельгии заняла 9-е место, а Лойески был одним из лидеров команды, набирая в среднем 11,7 очков за игру.

Достижения

Клубные 
  Остенде
 Чемпион Бельгии (2012, 2013)
 Обладатель Кубка Бельгии (2010, 2013)
  Олимпиакос
 Обладатель Межконтинентального кубка (2013)
 Чемпион Греции (2015, 2016, 2018)

Личные 
 MVP чемпионата Бельгии (2009, 2013)
 MVP Кубка Бельгии (2013)

Статистика 
По состоянию на 26 октября 2018

Статистика в колледже

Статистика в Европе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Matt Lojeski на сайте draftexpress.com
 Matt Lojeski на сайте esake.gr 
 Matt Lojeski на сайте eurobasket.com
 Matt Lojeski на сайте euroleague.net
 Matt Lojeski на сайте archive.fiba.com
 Matt Lojeski на сайте fiba.com
 Matt Lojeski на сайте hawaiiathletics.com
 Matt Lojeski на сайте sports-reference.com
 

Баскетболисты США
Баскетболисты Бельгии
Игроки «Гавайи Рэйнбоу Уорриорз» (баскетбол)
Игроки БК «Окапи»
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Тофаш»
Игроки БК АЕК
Игроки сборной Бельгии по баскетболу